Финал Лиги Европы УЕФА 2022 стал завершением Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22, 51-го сезона турнира после основания Кубка УЕФА и 13-го сезона после основания Лиги Европы. Финал состоялся 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Победитель финала получил право сыграть с победителем Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2022, а также квалифицировался в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023.

Изначально финал должен был пройти в Будапеште, но из-за пандемии коронавируса хозяевам финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы было предложено перенести проведения финалов в своих городах на год.

Команды

Путь к финалу 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2021/2022

Матч 
Номинальный «хозяин» финала был определён дополнительной жеребьёвкой, которая состоялась 18 марта 2022 года после жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов.

См. также 

 Суперкубок УЕФА 2022
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022
 Финал Лиги конференций УЕФА 2022

Примечания 

2022
Спорт в Испании в 2022 году
Май 2022 года
Лига Европы УЕФА 2021/2022
Матчи ФК «Рейнджерс»